Первые выборы в Европейский парламент в Румынии проходили 25 ноября 2007 года одновременно с референдумом по избирательной системе. На выборах была избрана румынская делегация, состоящая из 32 депутатов.

Контекст 
Румыния вошла в Европейский союз 1 января 2007 года. До вхождения в ЕС была представлена 35 наблюдателями, которые после этого стали полноценными депутатами Европарламента.

Результаты 
Результаты выборов в Европейский парламент в Румынии 25 ноября 2007 года
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left colspan="2"|Партия
!style="background-color:#E9E9E9" align=left|Европейская партия
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Голоса
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Мест
|-
|bgcolor="#ff6633"| 
|align=left|Демократическая партия
|align=left|Европейская народная партия
|1 476 105
|28,81
|13|-
|bgcolor="FF0000"| 
|align=left|Социал-демократическая партия
|align=left|Партия европейских социалистов
|1 184 018
|23,11
|10|-
|bgcolor="#ffff00"| 
|align=left|Национальная либеральная партия
|align=left|Альянс либералов и демократов за Европу
|688 859
|13,44
|6|-
|bgcolor="#ff6633"| 
|align=left|Либерально-демократическая партия
|align=left|Европейская народная партия
|398 901
|7,78
|3|-
|bgcolor="#008000"| 
|align=left|Демократический союз венгров Румынии
|align=left|Европейская народная партия
|282 929
|5,52
|2|-
|bgcolor="#008000"| 
|align=left|Новое поколение — христианские демократы
|align=left|-
|248 863
|4,85
| —
|-
|bgcolor="#0033cc"| 
|align=left|Великая Румыния
|align=left|-
|212 596
|4,15
|0
|-
|bgcolor="gray"|
|align=left|Ласло Токеш (независимый)
|align=left|Европейский свободный альянс
|176 533
|3,44
|1|-
|bgcolor="#00FFFF"| 
|align=left|Консервативная партия
|align=left|Альянс либералов и демократов за Европу
|150 385
|2,93
|0
|-
|bgcolor="#800000"| 
|align=left|Национальная инициативная партия
|align=left|-
|124 829
|2,43
|0
|-
|bgcolor="#FFD700"| 
|align=left|Христианско-демократическая национальная крестьянская партия
|align=left|Европейская народная партия
|71 001
|1,38
|0
|-
|bgcolor="#000000"| 
|align=left|Цыганская партия
|align=left|-
|58 903
|1,14
|0
|-
|bgcolor="#FF0000"| 
|align=left|Социалистический альянс
|align=left|Европейские левые
|28 484
|0,55
|0
|-
|bgcolor="#00FF00"| 
|align=left|Партия зелёных
|align=left|Европейская партия зелёных
|19 820
|0,38
|0
|-
|align=left colspan="3"|Действительных бюллетеней
|5 122 226
|95,38
|colspan="3" rowspan="2"| 
|-
|align=left colspan="3"|Недействительных бюллетеней
|246 555
|4,62
|-
|align=left colspan="3"|Всего''' (явка 29,46 %)
|5 370 171
|100
|align=left colspan=8|Источник: ЦИК
|}

Примечания 

Выборы в Румынии
2007 год в Румынии
Румыния